Kalcedon (grad), grad u Turskoj, danas četvrt u azijskom dijelu Istanbula
 Kalcedon (mineral)